Saron – città sudafricana della Provincia del Capo Occidentale
 Saron – pianura costiera situata nella parte centrale di Israele
 Saron-sur-Aube – comune francese della regione Champagne-Ardenne
 Saron – re mitologico che diede il nome al Golfo Saronico
 Saron – strumento musicale
 Saron – genere di gamberi della famiglia degli Hippolytidae

Pagine correlate
 Sharon